Таша

 Таша - ураган.     
 Таша — тропический циклон, Австралия, 2010 год.        
 Таша — музыкальный инструмент.                        
 Таша - форма имени Татьяна

См. также 
 Таша Строгая (род. 1974) — российский художник-модельер.